Појам „Меџидија“ може значити:
 Меџидија, као сребрни новац из ере Османског царства;
 Меџидија, као град у данашњој Румунији.